El nombre de Iglesia del Espíritu Santo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor al Espíritu Santo . 

 En Alemania:
 Iglesia del Espíritu Santo (Heiliggeistkirche), iglesia en la ciudad de Heidelberg;

 En Austria:
 Iglesia del Espíritu Santo (Heilig-Geist-Kirche), iglesia en la ciudad de Viena;

 En Chile:
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia en la ciudad de Los Andes;
 Iglesia del Espíritu Santo, antigua iglesia de Valparaíso;

 En Dinamarca:
 Iglesia del Espíritu Santo (Helligåndskirken), iglesia en la comuna de Århus;
 Iglesia del Espíritu Santo (Helligåndskirken), iglesia en la comuna de Copenague;

 En España:
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la ciudad de Miranda de Ebro, Burgos;
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la ciudad de Ronda, Málaga;
 Iglesia Nueva del Espíritu Santo del Arrabal, iglesia católica en la ciudad de Salamanca; 
 Iglesia Vieja del Espíritu Santo del Arrabal, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia del Real Colegio del Espíritu Santo (La Clerecía), iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de Sancti Spiritus, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la ciudad de Zamora;
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la ciudad de Burgos;

 En Estonia:
 Iglesia del Espíritu Santo, iglesia católica en la localidad de Valga;

 En Italia:
 Iglesia del Espíritu Santo (Chiesa dello Spirito Santo), iglesia católica en la localidad de Pistoia;
 Iglesia del Espíritu Santo (Chiesa dello Spirito Santo), iglesia católica en la localidad de Prato;
 Iglesia del Espíritu Santo (Chiesa dello Spirito Santo), iglesia católica en la localidad de Nápoles;